Кла́удия Лети́ция (, известная также как Леди Летиция (Lady Letizia); род. , Помпеи, Италия) — итальянская актриса телевидения, исполнительница шоу в стиле бурлеск, фотомодель, теле- и радиоведущая.

Биография 
Она родилась в Помпеях 22 марта 1979 года. Росла в Сан-Джорджо-а-Кремано, в том же доме, что и Массимо Троизи.

Получила образование бухгалтера, но увлеклась искусством — получала уроки танцев и актёрского мастерства.

До 2010 года участвовала в различных телевизионных программах.

Затем снималась в кино, в частности, в музыкальном фильме Carosone вместе с итальянским актёром и певцом .

Работала телевизионным обозревателем в компаниях RAI и Mediaset. Работает на радиостанции  в программе для взрослых «Facciamolo adesso», выходящей каждую ночь.

Роли

На телевидении 
 7 vite (2009)
 Un posto al sole estate (2009)
 Un posto al sole (2010)
 La nuova squadra (2010)
 1992 (2015)
 È arrivata la felicità (2015—2018)
 Un posto al sole (2016)

В театре 
 Telegaribaldi Celebration (2009)
 The show 2 ediction (2012)
 Ti ricordi il Varietà? (2013)
 Carosone l’americano di Napoli (2013—2014)
 C’era una volta il burlesque (2015—2018)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Фотомодели по алфавиту
Актрисы Италии
Телеведущие Италии
Фотомодели Италии
Певцы и певицы Италии